Na startovní listině Tour de France 2013  bylo celkem 198 cyklistů z 22 cyklistických stájí. 100. ročníku Tour de France se účastníl jeden český cyklista – Roman Kreuziger (5. místo), startující za ruskou stáj  Saxo–Tinkoff.

Odkazy

Reference 

Tour de France
Cyklistika v roce 2013